Jeurre, une commune française du Jura
 Le Parc de Jeurre''', situé à Morigny-Champigny dans l'Essonne